Георгій Ярмоленко ( , ) — український актор кіно та театру, головна роль у фільмі «Тільки диво» .

Ролі в кіно 
 «Сторожова застава» (2017), хуліган Валера
 «Забудь меня, мама» (2017), ватажок невеличкої банди
«Тільки диво» (2019), Северин, головний герой

Ролі в театрі 
З 2012 року грає в дитячому Народному музичному театрі «FantaziaNEW»

 «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» — Чорт
 «Рудий, чесний і закоханий» — старший брат Лабан
 «31 червня» — Мальгрим
 «Сон у новорічну ніч» — Патісоне
 «Маленький принц» — Змій

Посилання 
 Інтерв'ю з Георгієм Ярмоленком 
ЩО ЛЮБИТЬ ТА ПРО ЩО МРІЄ МОЛОДИЙ АКТОР ГЕОРГІЙ ЯРМОЛЕНКО – ПЕРСОНА 

Українські кіноактори
Українські діти-актори
Українські театральні актори